Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Ordina Open 2009. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in drei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 29 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 12. bis 14. Juni 2009 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 33 kB)

ATP World Tour 2009
Tennisturnier in ’s-Hertogenbosch